Delorhynchus es un género extinto de parareptil lantanosucoideo. Existió durante el Pérmico Inferior (época Kunguriense) en lo que actualmente es América del Norte. Sus restos fósiles han aparecido en la formación Garber, en Oklahoma, Estados Unidos. Comprende a la especie tipo D. priscus así como a una segunda especie mejor preservada, D. cifellii.

Descubrimiento
 
La especie tipo D. priscus es conocida a partir del espécimen holotipo KU 11117, un maxilar izquierdo fragmentario que tiene cuatro dientes, y de los especímenes fragmentarios referidos KU 11118 y KU 11119, maxilares derecho e izquierdo, respectivamente, cada uno portando cuatro dientes. Todos los especímenes conocidos de D. priscus son alojados en el Museo de Historia Natural de la Universidad de Kansas en Lawrence (Kansas). A diferencia de la especie tipo, D. cifellii es conocido a partir de un esqueleto subadulto bien preservado, un cráneo aislado de un adulto, y otros elementos desarticulados, todos ellos situados en el Museo de Historia Natural de Oklahoma. El individuo subadulto preserva tanto el cráneo parcial como los restos postcraneales en articulación, y por lo tanto fue escogido como el holotipo, catalogado como OMNH 73515. OMNH 73362 corresponde al cráneo completo del individuo adulto grande. Otros restos referidos a D. cifellii incluyen a OMNH 73363, un ramo mandibular derecho completo de un individuo de tamaño igual al de OMNH 73362, así como un maxilar derecho, OMNH 73524.

Ambas especies de Delorhynchus son conocidas únicamente de la localidad V51 del Museo de Historia Natural de Oklahoma (OMNH), compuesta de arcillolita y conglomerado, en la cantera de caliza Dolese Brothers en Richards Spur, Fissure Fills, justo al oeste de las autopistas 62 y 281, 10.5 millas al sur de Apache y seis millas al norte de Fort Sill, en el Condado Comanche (Oklahoma). los restos de ambas especies fueron recolectados en la Formación Garber (también conocida como la Formación  Willington) del Grupo Summer en la caliza Arbuckle, la cual es probablemente equivalente a la Formación Arroyo de Texas, que data de mediados de la época Leonardiense o la época Rotliegendiense superior, durante el Pérmico Inferior, hace unos 275 millones de años.

La localidad de Richards Spur presenta una muy rica paleofauna de vertebrados del Pérmico Inferior, incluyendo especies de condrictios, lepospóndilos, seymouriamorfos, sinápsidos basales, eureptiles basales y seis especies de parareptiles aparte de las dos especies de Delorhynchus, incluyendo al primitivo Microleter mckinzieorum, el bolosáurido Bolosaurus grandis, el nictifrurétido Abyssomedon williamsi, y otros tres lantanosucoideos incluyendo a Colobomycter pholeter, Feeserpeton oklahomensis y una especie sin nombrar de Acleistorhinidae.

Etimología
Delorhynchus fue descrito y nombrado originalmente por Richard C. Fox en 1962 y la especie tipo es Delorhynchus priscus. El nombre del género se deriva del término griego rhynchus/ρυγχος, que significa "pico" (un sufijo común en los nombres de género de reptiles extintos). El nombre de la especie de la especie tipo, priscus se deriva del griego πρίσκος, que significa "antiguo" o "venerable", en referencia a lo fragmentario de los restos conocidos.a segunda especie conocida, D. cifellii, fue descrita y nombrada por Robert R. Reisz, Mark J. Macdougall y Sean P. Modesto en 2014. Su nombre de especie honra al Dr. Richard L. Cifelli,  un paleontólogo del Museo de Historia Natural Sam Noble de Oklahoma, por sus contribuciones a la paleontología de Oklahoma y el apoyo en el estudio de D. cifellii.

Filogenia
Hasta recientemente, la posición filogenética de Delorhynchus dentro de Procolophonomorpha era incierta, debido a la naturaleza fragmentaria de los restos de D. priscus. Sin embargo, con la descripción de D. cifellii por Reisz et al. (2014), Delorhynchus pudo ser añadido por primera vez en un análisis filogenético para resolver su posición. Reisz et al. (2014) encontraron que Delorhynchus es un taxón hermano del clado formado por Acleistorhinus y Lanthanosuchus. Por lo tanto, Delorhynchus bien podría ser considerado como el taxón hermano de Lanthanosuchoidea, o como un lantanosucoideo basal, dependiendo de la definición de Lanthanosuchoidea que sea usada. El cladograma mostrado a continuación es simplificado del análisis filogenético de MacDougall y Reisz (2014), que a su vez es una versión actualizada de Reisz et al. (2014), y muestra la clasificación de D. cifellii dentro de Parareptilia. No se muestran las relaciones dentro de los clados en negrita.

Referencias 

Parareptilia
Fósiles de América del Norte
Fósiles del Pérmico